Nádudvari Sámuel (idősebb) (? – 1740 körül) református lelkész
 Nádudvari Sámuel (ifjabb) (1700 körül – 1754) református lelkész